Raúl González Gutiérrez (1970-), un handbolista espanyol
 Raúl González Blanco (1977-), un futbolista espanyol